Логвін Андрій Іванович — генеральний директор та співзасновник компанії «Kasta» (в минулому — «modnaKasta»).
 Логвін Максим В'ячеславович (* 1981) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Логвін Станіслав Володимирович (1984—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Тетяна Логвін (нар 1974) — австрійська гандболістка українського походження.
Прізвища